Tir, tir ou TIR peut signifier :

Action de tirer 
 Tir, l'action de lancer un objet, un projectile à l'aide d'une arme.
 Tir sportif, ensemble des épreuves sportives consistant à viser une cible avec une arme
 Tir au pistolet
 Tir à la carabine
 Tir au fusil de chasse
 Tir à l'arbalète
 Tir sportif handisport
 Tir à l'arc, ensemble d'épreuves consistant à tirer des flèches sur une cible avec un arc
 Tir ou lancer au hockey sur glace : tentative d'un joueur de marquer un but en frappant le palet avec la crosse en direction du filet.
 Tir à la sarbacane
 Tir de suppression, une tactique militaire
 Tir de barrage, une tactique militaire, mais aussi une flèche tirée au tir à l'arc pour départager deux archers
 Tir parthe, une technique de tir à cheval pratiquée par les Parthes
 Tir cantonal, une manifestation cantonale suisse.

Autres 
 Tir, quatrième mois (premier mois d'été) dans le calendrier persan
 Tir, nom anglo-saxon de la  rune du futhark (alphabet runique).
 Tirs, tableau de Niki de Saint Phalle.

Sigles  

 Transport international routier (TIR)
 Taux de rentabilité interne (TRI) 
 Titre d'identité républicain 
  en littérature latine.

Code 
TIR ou tir est un code pouvant désigner :
 TIR,   ;
 tir, le tigrigna, selon les normes ISO 639-2 et ISO 639-3 des codes de langue.